Chotla – rzeka, dopływ Radwi
 Chotla – potok, dopływ Wierzbiaka
 Chotla – fikcyjna rzeka opisana w sadze o wiedźminie.